Vărsătura ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vărsătura (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Vărsătura (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea